Печинска () — село в Болгарии. Находится в Смолянской области, входит в общину Мадан. Население составляет 38 человек.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Бориново, в состав которого входит Печинска, должность кмета (старосты) исполняет Руфат Мехмед Фелети (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов правления кметства.

Кмет (мэр) общины Мадан — Атанас Александров Иванов (Болгарская социалистическая партия (БСП)) по результатам выборов в правление общины.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Смолянской области